Patiño steht für:

 Departamento Patiño, Departamento in der Provinz Formosa, Argentinien
 Patiño (A-14), ein Kampfversorgungsschiff der spanischen Marine

Patiño ist der Familienname folgender Personen:

 Antenor Patiño (1896–1982), bolivianischer Unternehmer und Diplomat
 Carlos Patiño (1600–1675), spanischer Komponist
 Christian Patiño (* 1975), mexikanischer Fußballspieler
 David Patiño (* 1967), mexikanischer Fußballspieler
 Eduardo Porfirio Patiño Leal (* 1949), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Córdoba
 Germán Patiño Ossa († 2015), kolumbianischer Festivalveranstalter, Folklorist, Historiker und Anthropologe
 Hugo Patiño (* 1965), US-amerikanischer Karambolagespieler
 Javier Patiño (* 1988), philippinischer Fußballspieler
 José de Patiño y Rosales (1666–1736), spanischer Verwaltungsbeamter und einflussreicher Minister unter der Regierung König Philipps V.
 Luis Patiño (* 1993), mexikanischer Tennisspieler
 Miguel Patiño Velázquez (1938–2019), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Apatzingán
 Odín Patiño (* 1983), mexikanischer Fußballtorhüter
 Paula Andrea Patiño (* 1997), kolumbianische Radrennfahrerin
 Ricardo Patiño (* 1954), ecuadorianischer Politiker
 Simón I. Patiño (1862–1947), bolivianischer Zinn-Baron

Patiño ist der Beiname von:
 José Gonzales (1830–1900), spanischer Flamencogitarrist